De Engelse voetbalclub Ipswich Town FC speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Ipswich Town is al 31 Europese thuiswedstrijden achter elkaar ongeslagen. Dat is een record. Ze delen dat record echter met AZ, die op 4 oktober 2007 eveneens 31 Europese thuiswedstrijden op rij ongeslagen zijn.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Ipswich Town

Statistieken

Europacup I (seizoen 1962/63)

UEFA Cup (seizoen 1973/74)

UEFA Cup (seizoen 1981/82)

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Ipswich Town FC
Ipswich Town FC